Felix Pérez ou Felix Perez peut désigner :
 Félix Javier Pérez (1971-2005), joueur de basket-ball portoricain;
 Félix Manuel Pérez Miyares (1936), avocat, professeur d'université et homme politique espagnol ;
 Felix Perez Camacho (1957-), politicien américain.